El Eco de Galicia fue el nombre de varias publicaciones periódicas de Galicia (España) y de Latinoamérica:

El Eco de Galicia, periódico publicado en Santiago de Compostela entre 1851 y 1852, fundado por Antonio Neira de Mosquera;
El Eco de Galicia, periódico publicado en Lugo entre 1872 y 1898;
El Eco de Galicia. Revista semanal de ciencias, arte y literatura, periódico publicado en La Habana entre 1878 y 1902, fundado por Waldo Álvarez Insua;
El Eco de Galicia, periódico publicado en Buenos Aires, fundado en 1892 por Xosé María Cao Luaces; y
El Eco de Galicia, periódico publicado en La Coruña entre 1904 y 1916.

Otros 
Eco de Galicia